Deux navires de la Royal Australian Navy ont porté le non de HMAS Moresby, en l'honneur de John Moresby :

 le , anciennement HMS Silvio, est un sloop de classe 24 ayant servi dans la Royal Navy puis dans la Royal Australian Navy ;
 le , un navire de recherche, servant à partir de 1963 et jusqu'en 1998, avant d'entrer dans le service civil.

Moresby